Bedogni ist der Familienname folgender Personen:
 Lorenzo Bedogni (~1600–1670), italienischer Bildhauer
 Mario Bedogni (1923–2012), italienischer Eishockeyspieler